Чемпионат Европы по фехтованию 2013 года проходил 16—21 июня в Загребе (Хорватия) и стал 26-м по счёту. В соревнованиях приняло участие 395 спортсменов. Было разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводился и бронзовая медаль присуждается обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводился бой за третье место.

Медали

Медалисты

Мужчины

Индивидуальная шпага 
Участвовал 101 спортсмен.

Индивидуальная рапира 
Участвовал 71 спортсмен.

Индивидуальная сабля 
Участвовало 56 спортсменов.

Командная рапира 
Участвовало 15 команд.

Сборная России: Артур Ахматхузин, Артём Седов, Алексей Хованский, Алексей Черемисинов.

Командная шпага 
Участвовало 20 команд.

За 9-е место:  —  — 45:35. Сборная России: Антон Авдеев, Вадим Анохин, Павел Сухов, Игорь Турчин.

Командная сабля 
Участвовало 13 команд.

 | ||45||36

За 7-е место:  —  — 45:27. Сборная России: Камиль Ибрагимов, Николай Ковалёв, Вениамин Решетников, Алексей Якименко.

Женщины

Индивидуальная шпага 
Участвовало 78 спортсменок.

Индивидуальная рапира 
Участвовали 42 спортсменки.

Индивидуальная сабля 
Участвовало 47 спортсменок.
{{Турнир8

| | Александра Соха|15| Сесилия Бердер|14
| | Ольга Харлан|15| Анна Мартон|10
| | Василики Вуюка|15| Арасели Наварро|11
| | Ирене Векки|15| Штефани Кубисса|10

| | Ольга Харлан|15| Александра Соха|9
| | Василики Вуюка|15| Ирене Векки|11

| | Ольга Харлан|15| Василики Вуюка|7
}}

 Командная шпага 
Участвовало 15 команд.

За 5-е место: ''' —  — 39:38. Сборная России: Татьяна Андрюшина, Яна Зверева, Виолетта Колобова, Анна Сивкова.

Командная рапира 
Участвовало 13 команд.

Сборная России: Юлия Бирюкова, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Диана Яковлева.

Командная сабля 
Участвовало 10 команд.

Сборная России: Юлия Гаврилова, Дина Галиакбарова, Екатерина Дьяченко, Яна Егорян.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Итоги чемпионата на сайте Федерации фехтования России

Фехтование
Июнь 2013 года
Фехтование
2013
Международные спортивные соревнования в Загребе
Чемпионаты Европы в Хорватии
Фехтование в Хорватии